Alessio Castro-Montes, né le  à Saint-Trond, est un footballeur belge. Il évolue au poste d'arrière droit à La Gantoise.

Biographie 

Milieu de terrain d'origine, il se reconvertit ensuite au poste d'arrière droit.

Le , il est transféré du KAS Eupen au club de La Gantoise. Le montant du transfert n'est pas dévoilé.

Palmarès

KAA Gent 
 vainqueur de la Coupe de Belgique 2022

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du KAS Eupen
Joueur du KAA La Gantoise
Naissance en mai 1997
Naissance à Saint-Trond